Logan County kan syfta på:

 Logan County, Arkansas 
 Logan County, Colorado 
 Logan County, Illinois 
 Logan County, Kansas 
 Logan County, Kentucky 
 Logan County, Nebraska 
 Logan County, North Dakota 
 Logan County, Ohio 
 Logan County, Oklahoma 
 Logan County, West Virginia